Walterscheid ist 

 ein Ortsteil von Much, Rhein-Sieg-Kreis, siehe Walterscheid (Much)

und der Familienname folgender Personen:
 Johannes Walterscheid (1881–1975), katholischer Geistlicher
 Klaus Walterscheid (* 1946), deutscher  Politiker (SPD)
 Robert Walterscheid-Müller (* 1962), deutscher Automobilrennfahrer

Walterscheid als Teil von Firmierungen:
 Walterscheid Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Walterscheid (Unternehmen), deutscher Automobilzulieferer